Veja a lista de episódios de Soy Luna. A sua estreia ocorreu em toda a América Latina, incluindo no Brasil, a 14 de março de 2016.

Resumo 

</onlyinclude>

1ª Temporada (2016)

2ª Temporada (2017)

3ª Temporada (2018)

Especiais

Webséries 

Soy Luna lançou várias webséries, inicialmente para a América Latina, agora essas séries são lançadas internacionalmente (e, em alguns casos, estreiam antes da América Latina ou nem estreiam) e podem ser vistas pelos canais do Disney Channel de cada país no YouTube.

<onlyinclude>
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! style="padding:0 8px;" rowspan="2" colspan="2"| Título
! style="padding:0 8px;" rowspan="2"| Episódios
! style="padding:0 8px;" colspan="2"|  América Latina
! style="padding:0 8px;" colspan="2"|  Brasil
! style="padding:0 8px;" colspan="2"| 
|-
! Início
! Final
! Início
! Final
! Início
! Final
|-
| style="background:#1E90FF; color:#000000; text-align:center;"|
| Hora de Patinar Hoje vamos patinar Hoy se patina 
| 5
| 31 de março de 2016
| 28 de abril de 2016
| 31 de março de 2016
| 28 de abril de 2016
| 4 de abril de 2016
| 6 de maio de 2016
|-
| style="background:#FBEC5D; color:#000000; text-align:center;"|
|rowspan="3" | Luz, Câmara... Ops! Luz, cámara...¡Ups! 
| 11
| 6 de maio de 2016
| 10 de junho de 2016
| 14 de junho de 2016
| 14 de julho de 2016
| 
| 
|-
| style="background:#6A5ACD; color:#000000; text-align:center;"|
| 4
| 5 de junho de 2017
| 26 de junho de 2017
| 19 de junho de 2017
| 11 de julho de 2017
|
|
|-
| style="background:#FF69B4; color:#000000; text-align:center;"|
| 3
| 7 de março de 2018
| 9 de julho de 2018
| 7 de março de 2018
| 9 de julho de 2018
| 
| 
|-
| style="background:#98FB98; color:#000000; text-align:center;"|
|rowspan="2"|1 000 000 de fatos sobre Sou Luna 1 000 000 de hechos sobre Soy Luna 
| 10
| 14 de junho de 2016
| 5 de julho de 2016
| 6 de dezembro de 2016
| 3 de janeiro de 2017
|
|
|-
| style="background:#88D0E7; color:#000000; text-align:center;"|
| 6
| 5 de outubro de 2017
| 11 de novembro de 2017
| 5 de outubro de 2017
| 11 de novembro de 2017
| 
| 
|-
| style="background:#ff7386; color:#000000; text-align:center;"|
| Glam & Roller /
| 5
| colspan="2" | 17 de junho de 2016
| 
|
| 9 de fevereiro de 2017
| 25 de fevereiro de 2017
|-
| style="background:#00BFFF; color:#000000; text-align:center;"|
| rowspan="3" |  Music On /
| 7
| colspan="2" | 1 de julho de 2016
|
|
|
|
|-
| style="background:#00FF00; color:#000000; text-align:center;"|
| 14
| 12 de abril de 2017
| 25 de agosto de 2017
| 12 de abril de 2017
| 26 de agosto de 2017
|
|
|-
| style="background:#ff7386; color:#000000; text-align:center;"|
| 5
| 6 de abril de 2018
| 24 de julho de 2018
| 6 de abril de 2018
| 24 de julho de 2018
| 
| 
|-
| style="background:#00CED1; color:#000000; text-align:center;"|
| Quem é Quem? Who is Who? /
| 13
| 2 de agosto de 2016
| 13 de setembro de 2016
| 16 de agosto de 2016
| 20 de setembro de 2016
| 17 de março de 2017
| 30 de março de 2017
|-
| style="background:#FF00FF; color:#000000; text-align:center;"|
| Do It Yourself //
| 11
| 20 de setembro de 2016
| 11 de outubro de 2016
| 20 de setembro de 2016
| 11 de outubro de 2016
| 18 de setembro de 2016
| 22 de setembro de 2016
|-
| style="background:#c33cff; color:#000000; text-align:center;"|
| Nail Art /
| 7
| 25 de outubro de 2016
| 15 de novembro de 2016
| 25 de outubro de 2016
| 15 de novembro de 2016
|
|
|-
| style="background:#189FDD; color:#000000; text-align:center;"|
| Hairstyle /
| 7
| 15 de novembro de 2016
| 6 de dezembro de 2016
| 15 de novembro de 2016
| 6 de dezembro de 2016
|
| 
|-
| style="background:#d63d84; color:#000000; text-align:center;"|
| Make Up /
| 7
| 13 de dezembro de 2016
| 3 de janeiro de 2017
| 13 de dezembro de 2017
| 3 de janeiro de 2017
|
| 
|-
| style="background:#542F61; color:#000000; text-align:center;"|
| Já pensou se…? ¿Te imaginas si…? | 8
| 14 de fevereiro de 2017
| 3 de março de 2017
| 14 de fevereiro de 2017
| 6 de março de 2017
|
| 
|-
| style="background:#7B68EE; color:#000000; text-align:center;"|
|Quem Disse Isso? Quem Disse?  ¿Quién lo dijo? | 6
| 28 de fevereiro de 2017
| 10 de março de 2017
| 10 de março de 2017
| 21 de março de 2017
| 11 de abril de 2017
| 24 de abril de 2017
|-
| style="background:#00FA9A; color:#000000; text-align:center;"|
|Sou Luna de Férias Soy Luna Férias Soy Luna de Vacaciones 
| 8
| 3 de março de 2017
| 17 de março de 2017
| 7 de março de 2017
| 17 de março de 2017
| colspan="2"| 20 de abril de 2017
|-
| style="background:#A52A2A; color:#000000; text-align:center;"|
|Soy Luna en concierto | 9
| 31 de março de 2017
| 22 de maio de 2017
|
| 
|
| 
|-
| style="background:#008B8B; color:#000000; text-align:center;"|
|rowspan="2" | Convidado Especial Participación Especial 
| 9
| 18 de abril de 2017
| 1 de setembro de 2017
| 11 de maio de 2017
| 1 de setembro de 2017
|
| 
|-
| style="background:#9966CC; color:#000000; text-align:center;"|
| 2
| 31 de janeiro de 2018
| 16 de fevereiro de 2018
| 31 de janeiro de 2018
| 16 de fevereiro de 2018
|
| 
|-
| style="background:#F0E68C; color:#000000; text-align:center;"|
| colspan="2" | Ámbar Room Tour Tour por el Cuarto de Ámbar 
| colspan="2" | 24 de abril de 2017
| colspan="2" | 18 de maio de 2017
| colspan="2" 
|-
| style="background:#E0B0FF; color:#000000; text-align:center;"|
|Detrás de Sou Luna Detrás de Soy Luna 
| 10
| 15 de maio de 2017
| 18 de outubro de 2017
| 13 de julho de 2017
| 27 de setembro de 2017
|
| 
|-
| style="background:#5D8AA8; color:#000000; text-align:center;"|
|Challenge com Sebastián VillalobosChallenge con Sebastián Villalobos 
| 6
| 31 de maio de 2017
| 27 de janeiro de 2018
| 31 de maio de 2017
| 27 de janeiro de 2018
|
| 
|-
| style="background:#FFFF00; color:#000000; text-align:center;"|
|DIY Custom Roller Skates /
| 4
| 3 de julho de 2017
| 24 de julho de 2017
| 3 de julho de 2017
| 25 de julho de 2017
|
| 
|-
| style="background:#0000FF; color:#000000; text-align:center;"|
|Super Roller Challenge /
| 6
| 14 de agosto de 2017
| 29 de setembro de 2017
| 14 de agosto de 2017
| 29 de setembro de 2017
| 12 de maio de 2018
| 8 de junho de 2018
|-
| style="background:#000; color:#000000; text-align:center;"|
|Hula Hoop Challenge 
| 4
|
| 
|
| 
| 1 de setembro de 2017
| 17 de fevereiro de 2018
|-
| style="background:#FF8C00; color:#100; text-align:center;"|
|Outfit /
| 4
| 14 de novembro de 2017
| 15 de dezembro de 2017
| 14 de novembro de 2017
| 28 de novembro de 2017
|
| 
|-
| style="background:#800080; color:#100; text-align:center;"|
|Sou Luna: O Show - Bastidores Soy Luna en concierto - Detrás de escena 
| 6
| 8 de dezembro de 2017
| 12 de dezembro de 2017
| colspan="2"| 12 de dezembro de 2017
|
| 
|-
| style="background:#F4DF42; color:#000000; text-align:center;"|
| colspan="2" | Vou te Contar Bem Rapidinho Te lo Cuento Rapidísimo 
| colspan="2" | 10 de fevereiro de 2018
| colspan="2" | 10 de fevereiro de 2018
| colspan="2" 
|-
| style="background:#00FF00; color:#000000; text-align:center;"|
| Top 5 
| 2
|
| 
|
| 
| 27 de fevereiro de 2018
| 3 de março de 2018
|-
| style="background:#808080; color:#100; text-align:center;"|
|#EuSouFã #SoyMuyFan 
| 3
| 3 de março de 2018
| 28 de março de 2018
| 3 de março de 2018
| 28 de março de 2018
|
| 
|-
| style="background:#01A9DB; color:#000000; text-align:center;"|
| colspan="2" |Box Challenge 
|colspan="2" 
|colspan="2" 
| colspan="2" |17 de março de 2018
|-
| style="background:#F5C71A; color:#000000; text-align:center;"|
| Face to Face /
| 13
| 26 de maio de 2018
| 14 de julho de 2018
| 23 de junho de 2018
| 22 de julho de 2018
| 
| 
|-
| style="background:#9933cc; color:#000000; text-align:center;"|
| Sou Luna: The Journey Soy Luna: The Journey   
| 12
| 17 de agosto de 2018
| 31 de agosto de 2018
| 17 de agosto de 2018
| 31 de agosto de 2018
| 
| 
|}
</onlyinclude>

 Hoy se patina 

 Luz, cámara...¡Ups! 
Quem fica entediado neste set? Ninguém tem tempo para isso! Os bloopers mais divertidos da galera de Soy Luna.

 1.000.000 de hechos sobre Soy Luna 
Tudo o que você precisa saber sobre Soy Luna!
Dados incríveis que são superverdade!

 Glam & Roller 

 Music On 
Quer saber como foi a gravação das músicas de Soy Luna? O elenco está aqui para te contar tudinho.

 Who is Who? 
Um incrível duelo entre ator e personagem!

 Do It Yourself 
A Karol Sevilla te mostra como criar acessórios no melhor estilo Luna.

 Nail Art 
As melhores dicas para customizar suas unhas no estilo Soy Luna.

 Hairstyle 
As melhores dicas para fazer um penteado no estilo Soy Luna.

 Make Up 
As melhores dicas para fazer uma make no estilo Soy Luna.

 ¿Te imaginas si…? 
Já pensou se em Soy Luna acontecesse o que jamais aconteceu?

 ¿Quién lo dijo? 
O desafio é adivinhar quem disse o quê na primeira temporada de Soy Luna. Será que o elenco de Soy Luna é bom de memória?

 Soy Luna de Vacaciones O que rolou nas férias da galera de Soy Luna? Soy Luna en concierto #SoyLunaEnConcierto''

Participación Especial 
Não perca as participações especiais na nova temporada de Soy Luna!

Tour por el Cuarto de Ámbar 
Você quer conhecer o quarto da Ambar Smith a fundo?

Detrás de Soy Luna 
Veja os bastidores das cenas de Soy Luna!

Challenge con Sebastián Villalobos 
O youtuber mais gente boa de todos desafia a galera de Soy Luna!

DIY Custom Roller Skates 
Siga esses passos para decorar os patins no estilo dos personagens!

Super Roller Challenge 
A galera de Sou Luna aceitou participar dos desafios que estão bombando no mundo dos youtubers. Quem vai ganhar e quem vai perder?

Hula Hoop Challege 
Diverte-te com o elenco no desafio "Hula Hoop Challenge"

Outfit 
As melhores dicas e looks para cada ocasião no estilo Sou Luna

Soy Luna en concierto - Detrás de escena 
Está chegando a estreia de Sou Luna - O show e claro que você não pode perder de jeito nenhum

Te lo Cuento Rapidísimo 
Seu sonho era ver a temporada 1 e 2 de Sou Luna do começo ao fim, mas não tinha tempo? Aqui, você vai ver a história completa e sem nenhum corte.

Top 5 
Descobre qual é o top 5 das citações inesquecíveis do elenco na série Soy Luna

#SoyMuyFan

Box Challenge 
Karol Sevilla aceita esse "Box Challenge" respondendo ao maior número de perguntas possível num minuto

Face to Face 
Você já imaginou se o elenco ficasse Face to Face com os personagens? O que eles falariam? Que perguntas se fariam? Quais segredos revelariam? Não fique aí imaginando, veja Face to Face!

Soy Luna: The Journey 

Listas de episódios
Soy Luna
Telenovelas da Argentina
Soy Luna